У́лица Ко́ндарева — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Тракторном от Краснознамённой улицы до улицы Жуковского (между Юбилейной и Молодёжной улицами). К нечётной стороне примыкает улица 6-й Гвардейской Дивизии.

Образована 8 января 1957 года. Первоначальное название — Наро́дная у́лица. 18 ноября 1966 года улица получила нынешнее имя — в честь С. А. Кондарева, героя Великой Отечественной войны, уроженца Ельца.

Нечётная сторона улицы застроена двухэтажными домами. Застройку чётной стороны в настоящее время составляют два пятиэтажных панельных дома. Предполагается дальнейшая перестройка района улицы. На углу с Краснознамённой улицей (дом № 21 по последней) и на доме № 17 установлены мемориальные доски в честь Семёна Кондарева.

Транспорт 
 авт. 19, 33, 33а, 323, 325, 378, 379, ост.: «Юбилейная ул.», «Магазин „Мебель“», «Ул. Жуковского».

См. также 
На Тракторном есть и другие улицы, названные в честь герой войны — уроженцев Ельца:
 Улица Огнева
 Улица Шаталовой

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка